Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 1998/99. (A-1. HKL 1998/99.)  je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici 
 Vajda - Čakovec
 Kandit Olimpija - Osijek
 Sava osiguranje - Rijeka
 Svjetlost Brod - Slavonski Brod
 Split - Split
 Šibenik - Šibenik
 Telecomp - Vinkovci
 Zadar - Zadar
 Benston - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Natjecateljski sustav

Rezultati

Ligaški dio

Doigravanje 

Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 FIBA Euroliga
 Zadar, Zadar
 Cibona, Zagreb
 Kup Raymonda Saporte
 Split, Split
 Zagreb, Zagreb
 Kup Radivoja Koraća
 Svjetlost Brod, Slavonski Brod
 Benston, Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb

Izvori 
 eurobasket.com
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

Poveznice 
 A-2 liga 1998./99.
 B-1 liga 1998./99.
 Kup Krešimira Ćosića 1998./99.

1998/99
m-1-A-1